Vardar, rijeka koja teče kroz Makedoniju i Grčku

Makedonski nogometni klubovi:
 FK Vardar Skopje, nogometni klub iz Skopja
 FK Vardar Negotino, nogometni klub iz Negotina